Coordinadora Gai-Lesbiana, federació d'associacions del col·lectiu LGBT de Catalunya
 Confederació General del Treball, sindicat italià històric, antecessor de la Confederació General Italiana del Treball
 Cistationina gamma-liasa, enzim implicat en l'obtenció de la cisteïna